Hanz ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Hans.

Namensträger 
 August Hanz (1925–2008), deutscher Politiker (CDU)
 Martin Hanz (* 1955), deutscher Diplomat

Künstlername 
 Hanz (Moderator) (* 1984), deutscher Moderator und Slam-Poet

Familienname
Deutscher Personenname